O torneio decorreu entre 14 de Maio e 25 de Junho de 1995. As eliminatórias foram:

¹ Owen Hart e "The British Bulldog" Davey Boy Smith lutaram até ao tempo limite no WWF Monday Night RAW de 6/5/95 num combate qualificação do King of the Ring. Yokozuna derrotaria Luger na semana seguinte na RAW para garantir o último lugar no torneio King of the Ring.

² Savio Vega derrotou Irwin R. Schyster num combate no Sunday Night Slam antes do pay-per-view, para preencher o lugar vago causado pela lesão de Razor Ramon a 9 de Junho em Uniondale, New York num combate de escadas contra Jeff Jarrett. Ramon tinha-se qualificado a 16 de Maio em Danbury, Connecticut.

O evento pay-per-view decorreu a 25 de Junho de 1995 no The Spectrum, em Filadélfia, Pensilvânia
 Savio Vega derrotou o campeão de Tag Team da WWF Yokozuna num combate de quartos-final do King of the Ring (8:24)
 The Roadie derrotou Bob Holly num combate de quartos-final do King of the Ring (7:30)
 Shawn Michaels empataram Kama após ultrapassar o tempo limite de combate nos quartos-final do King of the Ring (15:00)
 Mabel derrotou The Undertaker num combate de quartos-final do King of the Ring (10:44)
 Savio Vega derrotou The Roadie num combate de meias-finais do King of the Ring (6:36); Mabel recebeu um bye para a final por causa do empate entre Kama e Michaels
 Bret Hart derrotou Jerry Lawler num combate "Kiss My Foot" (9:20)
 Mabel derrotou Savio Vega para ganhar o torneio King of the Ring (8:32)
 O campeão da WWF Diesel e Bam Bam Bigelow derrotaram Tatanka e Sycho Sid (17:35)

King of the Ring
Pay-per-views da WWE